Ouled Djellal peut correspondre à :
 Ouled Djellal, une commune de la daïra du même nom dans la wilaya de Biskra en Algérie, à environ 100 km au sud-ouest de la ville de Biskra ;
 Ouled Djellal, la plus importante et la plus intéressante des races ovines algériennes.